Friedensthal ist der Name folgender Orte:
 Friedensthal, ehemalige deutsche Quäkerkolonie, die von 1792 bis 1870 im heutigen Bad Pyrmont existierte
 Friedensthal (Borby), Ort in Schleswig-Holstein; siehe Borby
 Friedensthal (Herrnhut), Ort in Sachsen; siehe Herrnhut
 Friedensthal (Lindendorf), Ort in Brandenburg; siehe Dolgelin
 Friedensthal (Meuselwitz), Ort in Sachsen; siehe Meuselwitz

Siehe auch:
Friedenstal (Begriffsklärung)
 Friedental
 Friedenthal